„Méduse” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Méduse” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku
 „Méduse” (Q29) – okręt podwodny typu Naïade z początku XX wieku
 „Méduse” (NN5) – okręt podwodny typu Diane z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów